Ventridens är ett släkte av snäckor. Ventridens ingår i familjen Zonitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Ventridens